Undisputed (englisch ‚unbestritten‘) bezeichnet:

Filme:
 Undisputed – Sieg ohne Ruhm (2002), US-amerikanischer Actionfilm
 Undisputed 2 (2006), US-amerikanischer Actionfilm
 Undisputed 3: Redemption (2010), US-amerikanischer Actionfilm
 Undisputed IV – Boyka Is Back (2016), US-amerikanischer Actionfilm

Musikalben:
 Undisputed Attitude (1996), Coveralbum der Thrash-Metal-Band Slayer
 Undisputed (Album) (2012), siebtes Studioalbum des US-amerikanischen Rappers DMX

Siehe auch:
 The Undisputed Truth, US-amerikanische Soul- und Discofunk-Gruppe
 Undisputed Champion, ein unumstrittener Boxweltmeister, der die Weltmeisterschaftstitel aller anerkannten Boxverbände vereint